Das Wort lettgallisch (bzw. Lettgallisch) kann folgende Bedeutungen haben:

 aus oder bezogen auf Lettgallen (lettisch: Latgale)
 die Lettgallische Sprache (als historische oder regionale Variante des Lettischen)
 das Volk der Lettgallen